Udtryk har flere betydninger:
 Udtryk - noget som bliver ytret
 Udtryk (matematik)
 Udtryk (programmering)
 Regulært udtryk - følge af tegn, der definerer et mønster til søgning/matchning